RBM peut faire référence à :
 Rassemblement bleu Marine, une coalition politique française,
 RBM 99.6, une radio associative française,
 Raja de Beni Mellal, club marocain de football basé à Béni Mellal,
 Restricted Boltzmann Machine, un type de réseau de neurones artificiels utilisés pour l'apprentissage non supervisé.